Rhamm bzw. von Rhamm ist der Familienname folgender Personen:

 Albert von Rhamm (1846–1924), deutscher Jurist und Politiker
 Eduard Rhamm (1892–1968), deutscher Jurist und Politiker
 Julius von Rhamm (1842–1926), deutscher Jurist
 Karl Rhamm (1842–1911), Ethnograph